Йосемити може да се отнася за:
 Йосемити (национален парк)
 Йосемити (долина)
 Йосемити (водопад)
 Йосемити (древно езеро)

Пояснителни страници